Braach steht für:

 Braach, einen Stadtteil von Rotenburg an der Fulda

Braach ist der Familienname folgender Personen:
 Johanna Braach  (1907–?), Kriminalobersekretärin
 Johannes Heinrich Braach (1887–1940), deutscher Schriftsteller, Dichter, Journalist, Redakteur, Musikkritiker, Musikwissenschaftler, Intendant
 Mile Braach (geb. Emilie Marie Auguste Hirschfeld; 1898–1998), deutsche Chronistin und Unternehmerin